Торельо́ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 13,48 км². Население — 13944 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Torelló
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Carnaval de Torelló
 Festival internacional de cine de montaña y aventura de Torelló
 Festival de arte joven en la calle de Torelló
 Bajada de carretones
 Agrupación de escoltas de Torelló
 Fotografías de Torelló
 Mapa de Torelló en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны